Александр Галимов:
 Галимов, Александр Михайлович (род. 2000) — российский футболист.
 Галимов, Александр Саидгереевич (1985—2011) — российский хоккеист.